Nyhedsministeriet var først navnet på et nyheds- og aktualitetsprogram, først på den tidligere TV 2 Radio, og fra  2009 på et satirisk underholdningsprogram  på tv-kanalen TV 2. 
 Nyhedsministeriet (radioprogram)
Nyhedsministeriet (tv-program)